Крысы:

 Крысы — род грызунов семейства мышей.
 Крысы — трагикомедия в пяти действиях Герхарта Гауптмана, написана в 1911 году.

См. также 
 Крыса (значения)
 
 Тоннельные крысы